Miejscowości podstawowe i części miejscowości w Polsce
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Józefin – część kolonii Łosień, położonej w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wysokie
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Trzeszczany
 Józefin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Józefin – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Józefin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Józefin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Józefin – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Józefin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów
 Józefin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Józefin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew
 Józefin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Józefin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne
 Józefin – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Rudka
 Józefin – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Rudka
 Józefin – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Józefin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Józefin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

 Miejscowości na Białorusi
 Józefin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Łyszcze
 Józefin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło
 Józefin – dawny zaścianek, obecnie uroczysko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Olekszyce

 Zobacz też 
 Motycz-Józefin
 Józefina